Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a jeden hráč jako šťastny poraženy. Obhájcem titulu byl Španěl Rafael Nadal, jenž se opět probojoval do finále.

Singlový titul získal druhý nasazený Skot Andy Murray po hladké finálové výhře nad Nadalem poměrem 6–3 a 6–2. Připsal si tak druhé turnajové vátězství v Madridu i probíhající sezóně, jubilejní desátou trofej v sérii Masters a celkově třicátý třetí titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Roger Federer ''(2. kolo)
 Andy Murray (vítěz)
 Rafael Nadal (finále)
 Kei Nišikori (semifinále)
 Milos Raonic (čtvrtfinále)
 Tomáš Berdych (semifinále)
 David Ferrer (čtvrtfinále)
 Stan Wawrinka (3. kolo)
 Marin Čilić (2. kolo)
 Grigor Dimitrov (čtvrtfinále)
 Feliciano López (2. kolo)
 Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
 Gaël Monfils (2. kolo)
 Roberto Bautista Agut (3. kolo)
 Kevin Anderson (1. kolo)
 John Isner (čtvrtfinále)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 

 Šťastný poražený 
  João Sousa

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2015